Frumușica (Iași megye)
 Szvorest, Botoșani megye